Salieri ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Salieri (1750–1825), italienisch-österreichischer Komponist und Kapellmeister
 Girolamo Salieri (1794–1838), italienischer Komponist und Klarinettist
 Mario Salieri (* 1957), italienischer Regisseur